Aква терапијa ce често назива водена терапија, терапија je која укључује употребу воде и омогућава побољшање физичких функција и способности пацијента. Медицинска заједница прихвата овај облик терапије као ефикасан метод рехабилитације тела, а вода може да обезбеди лековито окружење, посебно за људе са церебралном парализом. Све активности у аква терапији одвијају се у гријеним или негрејаним базенима.

Више од половине телесне тежине чини вода, а телесна тежина и гравитација утичу на кретање тела. Код аква терапије, ови фактори су скоро обрнути, јер је тежина људског тела смањена за око 90 % у води. Ово даје пацијентима са церебралном парализом могућност да се крећу у води на начин који не угрожава мишићно-коштани систем, нудећи одличан амбијент за пацијенте са церебралном парализом да побољшају своју физичку функцију, чак и ако нису у амбуланти.

Употреба воде 
Употреба воде издваја водену терапију од традиционалне физикалне терапије јер пружа детоксикацијска и рестауративна својства. Пружајући плутање пацијентима, они могу сигурно и ефикасно изводити анаеробне вјежбе. Када се за терапију користи топла вода, она помаже да се постигне ефекат масаже лигамената, мишића и зглобова, што такође може помоћи да се смањи бол. Неки од циљева водене терапије за пацијенте са церебралном парализом укључују побољшање њиховог психолошког стања, побољшање физичке контроле и функционисања и повећање квалитета живота и независности.

Врсте водене терапије 
За лечење церебралне парализе користи се много различитих вежби и програма у аква-терапији. Врста терапије која ће се користити зависи од појединачног пацијента, његове или њене старости, тежине болести, других медицинских проблема и тренутног нивоа кондиције. Неке од различитих врсти вежби аква терапије које се могу користити укључују:
 Аква јога
 Ходање у дубокој води
 Вежбе ходања уз помоћ
 Пливање (на сваком нивоу)
 Вежбе кретања на бази воде
 Вежбе контроле даха
 Балансне вежбе уз помоћ плутајуће опреме
 Друштвене игре на води

Многи различити типови опреме могу се користити током водених терапија: тегови, предмети за плутање, лоптице, прслуци за компресију и играчке. Уз сигурне, висококвалитетне базене намењене за терапијске сесије, могу се користити и једноставне ивице базена, уграђена опрема, степенице и придрживачи.

Предности аква терапије 
Аква терапија нуди бројне погодности за пацијенте са церебралном парализом, укључујући и физичке и менталне користи. Неке од предности терапије водом су:
 Смањује нелагодност након терапије
 Смањује напетост и стрес
 Повећава кардиоваскуларни фитнес, јер срце мора да пумпа више крви када је тело потопљено
 Олакшава напетост и бол у зглобовима и мишићима
 Смањује могућност повреде током терапијских сесија
 Омогућава шири опсег покрета

Традиционална физикална терапија нуди многе предности када се користи за пацијенте са церебралном парализом. Међутим, терапија водом нуди додатне предности, укључујући ревитализацију и хидратацију мишићно-коштаног система у телу. По ослобађању гравитације, пацијенти уживају већи распон покрета, олакшавајући балансирање и истезање. Вискозност воде такође нуди отпорност, која се често користи у програмима аква терапије. Једноставно ходање у води долази са 10 пута већим отпором од ходања по копну. Док пацијенти уживају у умирујућој воденој средини, они још увек добијају користи од интензивне вежбе. Када се спроводи од стране обученог, професионалног терапеута, аква терапија нуди следеће физичке користи:
 Побољшана флексибилност
 Бољи метаболизам
 Побољшан мишићни тонус
 Боља кардиоваскуларна способност
 Повећана стабилност
 Мање поремећаја сна
 Повећана издржљивост
 Боља основна снага
 Мање проблема са спастичношћу мишића
 Смањено оптерећење зглобова
 Проширени опсег кретања
 Побољшана циркулација
 Мање проблема са нелагодом и болом

Уз физичке користи, аква терапија нуди и многе психолошке користи. Како пацијенти учествују у вежбама у води, често им је дат осећај постигнућа, што побољшава самопоштовање и општу слику о себи. Друге психолошке предности аква терапије су:
 Већи ниво самопоуздања
 Повећана способност социјализације
 Побољшан квалитет живота
 Подстиче ослобађање од стреса и опуштање
 Бољи осећај независности
 Побољшање сензорне интеграције

Види још 
 Tерапијa
 церебралнa парализa

Референце 

 Портал за церебралну парализу Акватерапија

Спољашње везе 

Развој лекова